Жаланаш — название населённых пунктов в Казахстане:

 Жаланаш — село в Райымбекском районе Алматинской области.
 Жаланаш — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Жаланаш — село в Актогайском районе Карагандинской области.
 Жаланаш — село в Аральском районе Кызылординской области.

См. также 
 Жаланаш — озеро в Акмолинской области.